Wilhelm von der Goltz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bernhard von der Goltz (1736–1795), deutscher Offizier und Diplomat
 Wilhelm Heinrich von der Goltz (1724–1789), deutscher Generalleutnant